Dit is een lijst van planetoïden 11201-11300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 27 februari 2023. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (11201) Talich || 1999 EL5|| 13 maart 1999 || L. Šarounová
|-
| (11202) Teddunham || 1999 FA10|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (11203) Danielbetten || 1999 FV26|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (11204) - || 1999 FQ28|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (11205) - || 1999 FY28|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (11206) Bibee || 1999 FR29|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (11207) Black || 1999 FQ58|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (11208) - || 1999 GT16|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (11209) - || 1999 GP18|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (11210) Kevinqian || 1999 GP22|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (11211) Saxena || 1999 GD24|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (11212) Tebbutt || 1999 HS || 18 april 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (11213) - || 1999 HF8|| 16 april 1999 || LINEAR
|-
| (11214) Ruhisayana || 1999 HP8|| 16 april 1999 || LINEAR
|-
| (11215) - || 1999 HN10|| 17 april 1999 || LINEAR
|-
| (11216) Billhubbard || 1999 JG1|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (11217) - || 1999 JC4|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11218) - || 1999 JD20|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11219) Benbohn || 1999 JN20|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11220) - || 1999 JM25|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11221) - || 1999 JO26|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11222) - || 1999 JR27|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11223) - || 1999 JC30|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11224) - || 1999 JP32|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11225) Borden || 1999 JD36|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11226) - || 1999 JO36|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11227) Ksenborisova || 1999 JR43|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11228) Botnick || 1999 JW49|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11229) Brookebowers || 1999 JX52|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11230) Deschaffer || 1999 JV57|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11231) Schiavo || 1999 JF59|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11232) - || 1999 JA77|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11233) - || 1999 JA82|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11234) - || 1999 JS82|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11235) - || 1999 JP91|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11236) - || 1999 KX14|| 18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11237) - || 1999 KE15|| 18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11238) Johanmaurits || 2044 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11239) Marcgraf || 4141 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11240) Piso || 4175 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11241) Eckhout || 6792 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11242) Franspost || 2144 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11243) de Graauw || 2157 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11244) Andrékuipers || 4314 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11245) Hansderijk || 3100 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11246) Orvillewright || 4250 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11247) Wilburwright || 4280 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11248) Blériot || 4354 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11249) Etna || 1971 FD || 24 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11250) - || 1972 AU || 14 januari 1972 || L. Kohoutek
|-
| (11251) Icarion || 1973 SN1|| 20 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11252) Laërtes || 1973 SA2|| 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11253) Mesyats || 1976 UP2|| 26 oktober 1976 || T. M. Smirnova
|-
| (11254) Konkohekisui || 1977 DL2|| 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (11255) Fujiiekio || 1977 DC4|| 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (11256) Fuglesang || 1978 RO8|| 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (11257) Rodionta || 1978 TP2|| 3 oktober 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (11258) Aoyama || 1978 VP1|| 1 november 1978 || K. Tomita
|-
| (11259) Yingtungchen || 1978 VD3|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (11260) Camargo || 1978 VD9|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (11261) Krisbecker || 1978 XK || 6 december 1978 || E. Bowell, A. Warnock
|-
| (11262) Drube || 1979 MP3|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (11263) Pesonen || 1979 OA || 23 juli 1979 || E. Bowell
|-
| (11264) Claudiomaccone || 1979 UC4|| 16 oktober 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (11265) Hasselmann || 1981 EU34|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11266) Macke || 1981 ES41|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11267) Donaldkessler || 1981 UE28|| 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (11268) Spassky || 1985 UF5|| 22 oktober 1985 || L. V. Zhuravleva
|-
| (11269) Knyr || 1987 QG10|| 26 augustus 1987 || L. G. Karachkina
|-
| (11270) - || 1988 EA2|| 13 maart 1988 || P. Jensen
|-
| (11271) - || 1988 KB || 19 mei 1988 || E. F. Helin
|-
| (11272) - || 1988 RK || 8 september 1988 || E. F. Helin
|-
| (11273) - || 1988 RN11|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (11274) Castillo-Rogez || 1988 SX2|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (11275) - || 1988 SL3|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (11276) - || 1988 TM1|| 13 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11277) Ballard || 1988 TW2|| 8 oktober 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (11278) Telesio || 1989 SD3|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (11279) - || 1989 TC || 1 oktober 1989 || J. Alu, E. F. Helin
|-
| (11280) Sakurai || 1989 TY10|| 9 oktober 1989 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (11281) - || 1989 UM1|| 28 oktober 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (11282) Hanakusa || 1989 UY2|| 30 oktober 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11283) - || 1989 UX4|| 25 oktober 1989 || A. Mrkos
|-
| (11284) Belenus || 1990 BA || 21 januari 1990 || A. Maury
|-
| (11285) - || 1990 QU3|| 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (11286) - || 1990 RO8|| 15 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (11287) - || 1990 SX || 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (11288) Okunohosomichi || 1990 XU || 10 december 1990 || T. Seki
|-
| (11289) Frescobaldi || 1991 PA2|| 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (11290) - || 1991 RA1|| 10 september 1991 || A. Sugie
|-
| (11291) - || 1991 RZ10|| 10 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (11292) Bunjisuzuki || 1991 RC28|| 8 september 1991 || Spacewatch
|-
| (11293) - || 1991 XL || 4 december 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11294) Kazu || 1992 CK || 4 februari 1992 || T. Seki
|-
| (11295) Gustaflarsson || 1992 EU28|| 8 maart 1992 || UESAC
|-
| (11296) Denzen || 1992 KA || 24 mei 1992 || T. Seki
|-
| (11297) - || 1992 PP6|| 5 augustus 1992 || H. Debehogne, Á. López-G.
|-
| (11298) Gide || 1992 RE6|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (11299) Annafreud || 1992 SA22|| 22 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (11300) - || 1992 WG2|| 18 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda|}

Planetoïdenlijsten